Kalisalak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalisalak (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 109,23), Jawa Tengah, 
 Desa Kalisalak (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 109,19), Jawa Tengah, 
 Desa Kalisalak (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 109,00), Jawa Tengah, 
 Desa Kalisalak (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 109,72), Jawa Tengah, 
 Desa Kalisalak (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 109,91), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar